Villa Castelbarco – villa storica nella frazione di Loppio, comune di Mori (Provincia autonoma di Trento)
 Villa Castelbarco (nota anche come Villa Simonetta Castelbarco-Albani Quintavalle) – villa storica nel comune di Vaprio d'Adda (Città metropolitana di Milano)